Boswijk (Lelystad), stadsdeel van Lelystad
 Boswijk (Utrechtse Heuvelrug), buurtschap bij Doorn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug